Heron se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis Arthur Heron
 D.A. Heron